

Бангор — місто на півночі Уельсу
 Бангор — місто в Північній Ірландії

Бангор (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван

Бангор — місто, штат Мен
 Бангор — місто, штат Мічиган
 Бангор — місто, штат Нью-Йорк
 Бангор — місто, штат Пенсільванія
 Бангор — місто, штат Вісконсин
 Бангор — селище, штат Вісконсин
 Бангор — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Бангор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан